

Див. також 
 Велике пограбування потяга (фільм)